Arbury Banks ist der Name folgender Burgen in England:

 Arbury Banks (Hertfordshire)
 Arbury Banks (Northamptonshire)